RTL:

 RTL Group — люксембургский медиа-холдинг и ряд телеканалов, входящих в его состав:
 RTL Television — крупнейший коммерческий телеканал Германии со штаб-квартирой в Кёльне.
 RTL II — коммерческий телеканал Германии со штаб-квартирой в Грюнвальде близ Мюнхена.
 RTL 4 — один из крупнейших коммерческих телеканалов Нидерландов.
 RTL 5 — нидерландский коммерческий телеканал.
 Super RTL — специализированный коммерческий телеканал Германии для детей и подростков.
 Библиотека времени исполнения () — набор библиотек (модулей) той или иной системы программирования, поставляемых вместе с компилятором, операционной системой или средой разработки программ.
  — разновидность структур данных, служащих для представления исполняемого кода программ; также, платформенно-независимый язык ассемблера. Используется, в частности, в GNU Compiler Collection.
 Right-to-left («справа-налево») — тип письма (направление написания букв). Используется, например, в иврите и арабской письменности. См. двунаправленное письмо.
 Розничная торговля () — продажа товаров конечному потребителю (частному лицу). В отличие от оптовой торговли, при розничной торговле товар не подлежит перепродаже, а предназначен для непосредственного использования.
 Резисторно-транзисторная логика () — технология построения логических электронных схем на базе простых транзисторных ключей.
 Уровень регистровых передач () — способ описания работы синхронных цифровых схем на уровне регистров, логических сигналов и логических операций над сигналами.